Yearwood ist der Familienname folgender Personen:

 Lennox Yearwood (* 1942), Mittelstreckenläufer und Sprinter aus Trinidad und Tobago
 Robin Yearwood (* im 20. Jh.), Politiker aus Antigua und Barbuda
 Trisha Yearwood (* 1964), US-amerikanische Countrysängerin und Schauspielerin
 Wayne Yearwood (* 1964), kanadischer Basketballspieler